Санта-Лузия-ду-Пара () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуама. Население составляет  19 424 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 356,124 км². Плотность населения — 14,32 чел./км².
Праздник города — 13 декабря.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 19 383 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 39 739 177,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 2 024,82 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,594 (данные: Программа развития ООН).

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара